Kyle Hyde es un personaje ficticio de Nintendo y el protagonista de la historia de Hotel Dusk: Room 215  y de Last Window: El secreto de Cape West. Kyle fue antaño un miembro del cuerpo de policía de Nueva York bajo el cargo de detective hasta que un incidente con su excompañero Brian Bradley provocó su retiro.

En Hotel Dusk: Room 215 
Kyle sigue buscando a Bradley en busca de respuestas mientras trabaja como repartidor a domicilio para la compañía "Red Crown", dirigida por Ed Vincent, un antiguo amigo de su padre fallecido. El 26 de diciembre de 1979 recibe un encargo: ha de entregar un paquete a un cliente de la compañía en el Hotel Dusk.

A su llegada, las historias de los huéspedes y extraños acontecimientos harán que Kyle se ponga a investigar y encuentre las respuestas a su enigma: el porqué de la traición de su compañero en la policía de Nueva York Brian Bradley tres años atrás. Reside en la habitación 215, Deseo.

La personalidad de Kyle se encarga de hacernos ver la historia a través de sus ojos con sus comentarios ácidos y acciones agudas. Recibirá ayuda de Louis DeNonno, un antiguo carterista detenido por Kyle en Nueva York un par de veces, que ahora se ha reinsertado y es el botones del hotel, y de Rachel, secretaria de su jefe Ed y la única mujer en la que Kyle confía plenamente.
Poco a poco irá desvelando los secretos de todos los huéspedes y empleados, incluyendo la triste historia de la misteriosa Mila Evans, una chica joven vestida de blanco y que no puede hablar, a la que Kyle vio cuando se dirigía al hotel.

Descubrirá toda la verdad esa misma noche.

En Last Window: El secreto de Cape West
En 1980 Kyle regresa a Los Ángeles tras su estancia en el Hotel Dusk.

En diciembre, Ed, jefe de Kyle en la compañía "Red Crown", le despide tras una acalorada discusión. También se ve cómo una elegante y sospechosa mujer con sombrero y gafas oscuras sale del edificio en plena noche, cruzándose con el protagonista. 

Además, Kyle se entera de que ha de desalojar su apartamento, pues la señora Margaret Patrice, dueña del bloque, ha decidido venderlo a un intrigante comprador que la garantizó que iba a derrumbarlo, pero haciendo mucho hincapié en si la última planta del edificio permanece intacta. Esta planta no pudo ser remodelada cuando Patrice adquirió el lugar y aún permanece tal y como estaba hace años, cuando todo aquello era un hotel. Hotel en el que, por cierto, quedaron algunos misterios por resolver.

Para añadir más al asunto, Kyle recibe un encargo como los que le llegaban a través de Ed diciéndole que debe encontrar un objeto perdido hace años llamado "Estrella Roja". De alguna manera eso está relacionado con el antiguo hotel y con la muerte de Chris, padre de Kyle, que murió con 34 años, la edad que Kyle tiene ahora.

Con toda esta situación presentada, da comienzo un argumento intrincado lleno de sospechosos e interrogantes donde, por mucho que les duela a los personajes, habrá que hacer frente al pasado. Incluso Kyle tendrá la oportunidad de hablar con Jeanie, su madre, de la que está distanciado. Nuevamente, la historia se desarrolla en Navidad.

Véase también 
 Hotel Dusk: Room 215
 Last Window: El secreto de Cape West
 Marie Rivet

Personajes de Nintendo
Personajes de videojuegos de aventuras gráficas
Personajes de Hotel Dusk: Room 215
Policías ficticios
Detectives ficticios
Personajes masculinos en videojuegos